Hans Kindler est un nom pouvant désigner:

 (1892-1949), violoncelliste néerlandais-amnéricain
 (1902-?), athlète olympique suisse en saut en longueur

Voir aussi

Kindler, Hans